Mazetier ist der Familienname folgender Personen:

 Sandrine Mazetier (* 1966), französische Politikerin (PS)